Мировая группа II — вторая по престижности ступень Кубка Федерации. В этой группе соревнуются сборные Аргентины, Бельгии, Германии, Испании, Украины, Франции, Швейцарии и Швеции.

Победители выходят в Плей-офф Мировой группы, проигравшие — в Плей-офф 2-й Мировой группы.

Игры

Швейцария — Бельгия

Франция — Германия

Испания — Украина

Аргентина — Швеция

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа